Boldo-de-jardim ou boldo-da-terra ou Plectranthus barbatus — arbusto da África
 Boldo-do-chile ou 'Peumus boldus — árvore
 Boldo-baiano ou Vernonia condensata — cultivada no Brasil

Desambiguações de vegetais